Мараба (, ) — кофе, который выращивается в области Мараба на юге Руанды.

Кофейные деревья мараба являются «бурбонским» вариантом вида кофе аравийский и выращиваются на плодородных вулканических почвах на высотных горах. Плоды собираются, в основном, в период сезона дождей, то есть с марта по май, и отправляются на промывочную установку Марабы, где кофе извлекают и сушат. В несколько этапов бобы сортируются по качеству. Фермеры получают кредиты на основе количества и качества зёрен, которые они предоставляют.

Бобы продаются различным кофейным компаниям; лучшие бобы продаются британской компании Union Coffee Roasters, которая производит сертифицированную марку кофе, и Кофейному сообществу в Соединённых Штатах. Руандийские кофейные компании также покупают кофе в Марабе и продают на внутреннем рынке. Кофе мараба также используется для варки пива.

Около 2000 мелких фермеров выращивают кофейные деревья в кооперативе Абахузамагамби, основанного в 1999 году. С 2000 года кооператив получил поддержку Национального университета Руанды (НУР) и PEARL (партнёрства финансирования руандийской сельскохозяйственной программы). Сотрудничество улучшило качество кофе и позволило ему стать участником мирового рынка кофе.

Ссылки 
 Coffee, Fairtrade & Rwanda Booklet
 Partnership for Enhancing Agriculture in Rwanda through Linkages (PEARL)
 The Abahuzamugambi Coffee Cooperative (pearl.org.rw)
 Profile of the Abahuzamugambi Coffee Farmers' Co-operative, Rwanda (fairtrade.org.uk)
 The Abahuzamugambi Co-operative, Rwanda (peopleandplanet.org)

Торговые марки кофе